Ay ist einer der folgende Orte:

 Ay, Ort in der Champagne, Frankreich
 Ay-sur-Moselle, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Ay (Ärmelkanal), Küstenfluss in Frankreich, Region Normandie
 Ay (Rhône), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Rhône
 Ay an der Iller, Ortsteil der Stadt Senden, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Ay (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Ay (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Ay (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ay (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Ay (Weilheim) und Außer Ay (Weilheim) sind Weiler der Gemeinde Weilheim (Baden)

Ay ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ay (1900–1997), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hermann Ay (1935–1996), deutscher Grafiker der Ulmer Schule
 İhsan Ay (* 1987), deutsch-türkischer Schauspieler
 Karl-Ludwig Ay (* 1940), deutscher Historiker
 Max Ay (1862–1941), deutscher Kommunalpolitiker
 Mizgin Ay (* 2000), türkische Sprinterin
 Ömer Faruk Ay (* 1999), türkischer Fußballtorhüter
 Savaş Ay († 2013), türkischer Journalist
 Selim Ay (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Yeliz Ay (* 1977), türkische Geherin

AY steht als Abkürzung für:

 Antarktik, als DAFIF 0413 / DIA 65-18 / FIPS PUB 10-4 territory code
 Finnair, als IATA-Code
 eine Musikinstrumentenreihe der Yamaha Corporation
 Papua-Neuguinea nach dem ICAO-Code
 Argentinien, als ITU-Präfix

AY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Pkw mit quadratischen Nummernschildern
 Großbritannien: Ipswich
 Insel Alderney
 Norwegen: Moss in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Kolumbien

ay ist die Abkürzung von:

 Aymara, eine südamerikanische Sprache (nach ISO 639-1)

ay ist Türkisch für Mond.

AY steht für die Untervarianten AY.* alias B.1.617.2.* der Variante Delta B.1.617.2 des SARS-CoV-2-Virus, das die COVID-19-Erkrankung auslösen kann.

Siehe auch:
 Ay Yildiz (türk.: Mond und Stern), Mobilfunkmarke

AY